Shawnee Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Shawnee Township, du comté de Gallatin en Illinois.
 , du comté de Fountain dans l'Indiana.
 , du comté de Cherokee dans le Kansas.
 Shawnee Township, du comté de Bates dans le Missouri.
 Shawnee Township, du comté de Cap Girardeau dans le Missouri.
 Shawnee Township, du comté de Henry dans le Missouri.
 , du comté d'Allen en Ohio.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships